Jatsu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Jatxou, kommun , Département des Pyrénées-Atlantiques, 
 Jaxu, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques,